Plaisance (Viena), comuna francesa al departament de Viena.
 Plaisance (barri de París), un barri administratiu de la ciutat de París.
 Plaisance (Seychelles), un districte administratiu de l'illa de Mahe, a les Seychelles.

«Plaisance» també forma part dels següents topònims:

 Neuilly-Plaisance, una comuna francesa al departament de Sena Saint Denis.
 Cantó de Neuilly-Plaisance, un cantó del departament francés de Sena Saint Denis.

«Plaisance» és també la versió francesa del topònim occità Plasença. Vegeu Plasença.